Veligandu est un nom propre qui peut désigner :
 Veligandu, une île de la subdivision d'Alif Alif aux Maldives ;
 Veligandu, une île de la subdivision de Haa Dhaalu aux Maldives.